Змагання з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року пройшли 2–3 серпня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

100 метрів батерфляєм (чоловіки)
100 метрів батерфляєм (чоловіки)